A 2012. évi nyári olimpiai játékokon az úszás férfi 200 méteres mellúszás versenyszámát július 31-én és augusztus 1-én rendezték a London Aquatics Centre-ben. A versenyt a Magyarországot képviselő Gyurta Dániel nyerte meg, világcsúccsal. Molnár Ákos 20. helyezést ért el.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új világrekord született:

Eredmények
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutamok 
Az előfutamokból a legjobb 16 eredményt elérő versenyző jutott az elődöntőbe.

Elődöntő 
Az elődöntőből a legjobb 8 eredményt elérő versenyző jutott a döntőbe.

Döntő

Források 
 

Úszás a 2012. évi nyári olimpiai játékokon